I’m the Man steht für:
 I’m the Man (Album) von Joe Jackson
 I’m the Man (Joe-Jackson-Lied) von Joe Jackson
 I’m the Man (Anthrax-Lied) von Anthrax
 Iʼm the Man (50 Cent) von 50 Cent und Chris Brown